

Codici 
 JM – codice vettore IATA di Air Jamaica
 JM – codice ISO 3166-1 alpha-2 di Giamaica
 JM – codice ISO 3166-2:CZ della Moravia Meridionale (Repubblica Ceca)

Informatica 
 .jm – dominio di primo livello di Giamaica